Атлетски митинг Арева 2019. одржан је 24. августа 2019. на Стадиону Шарлети, Париз (Француска). Ово је дванаести од 14. атлетских митинга ИААФ Дијамантске лиге 2019.

Значајнији детаљи такмичења

Сатница

Резултати такмичења

Мушкарци

Жене

Резултати по дисциплинама 
,

Мушкарци

200 м 
Такмичење је одржано 24. август 2019. године у 21:52.

Ветар +0,2 м/с

Доха | Стокхолм | Рим | Рабат | Лозана | Париз | Брисел

1.500 м 
Такмичење је одржано 24. август 2019. године у 20:35.

Доха | Стокхолм | Осло | Јуџин | Лозана | Париз | Брисел

110 м препоне 
Такмичење је одржано 24. август 2019. године у 21:50.

Ветар +0,8 м/с

Шангај | Рим | Рабат | Јуџин | Лозана | Париз | Брисел

</center>

400 м препоне 
Такмичење је одржано 24. август 2019. године у 20:03.

Шангај | Стокхолм | Осло | Јуџин | Бирмингем | Париз | Цирих

3.000 м препреке 
Такмичење је одржано 24. август 2019. године у 21:29.

Доха | Рабат | Монако | Париз | Брисел

Скок увис 
Такмичење је одржано 24. август 2019. године у 20:09.

Шангај | Рим | Рабат | Лондон | Бирмингем | Париз | Цирих

Троскок 
Такмичење је одржано 24. август 2019. године у 20:32.

Рим | Монако | Лондон | Париз | Брисел

Бацање кугле 
Такмичење је одржано 24. август 2019. године у 18:02.

Доха | Рим | Јуџин | Париз | Брисел

Жене

100 м 
Такмичење је одржано 24. август 2019. године у 20:24.

Ветар -0,2 м/с

Шангај | Рим | Рабат | Лозана | Лондон | Париз | Брисел

400 м 
Такмичење је одржано 24. август 2019. године у 20:48.

Шангај | Рим | Рабат | Лозана | Лондон | Париз | Цирих

800 м 
Такмичење је одржано 24. август 2019. године у 21:06.

Доха | Стокхолм | Рабат | Јуџин | Бирмингем | Париз | Брисел

Скок мотком 
Такмичење је одржано 24. август 2019. године у 19:40.

Шангај | Рим | Рабат | Лондон | Бирмингем | Париз | Брисел

Троскок (ж) 
Такмичење је одржано 24. август 2019. године у 18:35.

Осло | Лозана | Монако | Париз | Цирих

Бацање диска 
Такмичење је одржано 24. август 2019. године у 19:17.

Стокхолм | Рабат | Бирмингем | Париз | Брисел

Остали резултати 
Ово су дисциплине које су биле на програму митинга али нису бодовани за дијамантску лигу.

Мушкарци

800 м 
Такмичење је одржано 24. август 2019. године у 20:14.

Скок мотком 
Такмичење је одржано 24. август 2019. године у 19:09.

Штафета 4х100 м 
Такмичење је одржано 24. августа 2019. године у 22:12.

Жене

Штафета 4х100 м 
Такмичење је одржано 24. августа 2019. године у 22:03.

Рекорди

Референце

Спољашње везе 
 Сајт ИААФ Дијамантске лиге
 Резултати такмичења сајт ИААФ
 Комплетни резултати митинга
 Освојени бодови после 12. митинга

Атлетски митинг Арева
ИААФ Дијамантска лига 2019.